Париж-Ле-Бурже (, Код ИАТА: LBG) — аэропорт, расположенный в 12 км к северо-востоку от Парижа. В настоящее время используется как для гражданской авиации (самолёты бизнес-класса), так и для известного авиационного шоу.

Расположение 
Находится в 12 километрах к северо-востоку от Парижа. Занимая площадь в 550 гектар, расположен на территории двух департаментов: Сен-Сен-Дени (коммуны Ле-Бурже и Дюньи (Dugny)) и Валь-д’Уаз (коммуны Боннёй-ан-Франс и Гонесс).

История 

Аэропорт начал коммерческие операции в 1919 году. Ле-Бурже известен как посадочная площадка Чарльза Линдберга, совершившего исторический трансатлантический перелёт в 1927 году. Он прибыл 21 мая 1927 года, преодолев 5 800 километрам за тридцать три часа и тридцать минут. 200 000 зрителей его ожидали на взлётных полосах аэропорта.

Двумя неделями раньше (8 мая 1927 года) два французских пилота Шарль Нюнжессе и Франсуа Коли (Charles Nungesser et François Coli) взлетели с аэропорта Ле-Бурже на французском одномоторном биплане «Белая птица» (L’Oiseau Blanc), который весил 11000 фунтов, что очень много для одномоторного самолёта, чтобы совершить первое путешествие из Парижа в Нью-Йорк и преодолеть Атлантику. Биплан загадочно исчез (предположительно около американского штата Мэн).

У входа в аэропорт находится статуя, которая напоминает о полётах Линдберга, Нюнжессе и Франсуа Коли.
Исторический аэровокзал создан архитектором Жоржем Лабро в результате конкурса, организованного министерством воздушного сообщения в 1935 году. Торжественное открытие состоялось 12 ноября 1937 года на всемирной выставке, проведённой в Париже, здание серьёзно повреждено во время Второй Мировой войны. После восстановления он продолжал служить гражданским аэропортом до 1970 года. В настоящее время содержит коллекцию Музея авиации и космонавтики.

Даты 
 25 июня 1940 года Адольф Гитлер начал свой первый и единственный тур по Франции вместе с Альбертом Шпеером с аэропорта «Ле-Бурже».
 17 июня 1961 года советский балетмейстер Рудольф Нуреев в аэропорту попросил политического убежища.
 В 1977 году Ле-Бурже был закрыт для международного движения, а в 1980 году для регионального движения, оставив только самолёты бизнес-класса.

Интересные факты 
 Аэропорт Ле-Бурже был показан в романе Дэна Брауна «Код да Винчи».
 Статуя была возведена в аэропорту в честь французской лётчицы Раймонды де Ларош, первой женщины, которая получила лицензию пилота.

Галерея

См. также 
 Ле-Бурже (международный авиасалон)
 Музей авиации и космонавтики (Париж)

Примечания

Ссылки 

 Сайт музея авиации и космонавтики
 Aéroport de Paris — Le Bourget — Union des aéroports Français (UAF)
 Сайт города Ле Бурже 
 Авиасалон в Ле Бурже

Аэропорты Иль-де-Франс
Сен-Сен-Дени
Аэропорты Франции